

Cinema 
Bones – film del 2001 diretto da Ernest R. Dickerson
Bones – film del 2010 diretto da Frank Pestarino
Bones – studio di animazione giapponese

Letteratura 
 Bones – romanzo di Chenjerai Hove del 1988
 Ossa (Bones) – romanzo di Jan Burke del 2000
 Ossa (Bones) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2008

Musica 
 Bones – rapper statunitense
 Bones – strumento idiofono, chiamato anche ossa
 Bones – singolo dei The Killers del 2007
 Bones – singolo degli Editors del 2008
 Bones – album degli Young Guns del 2012
 Bones – singolo di Dotan del 2017
 Bones – singolo degli Equinox del 2018
 Bones – singolo dei Galantis del 2019
 Bones – singolo dei The Rasmus del 2021
 Bones – singoli degli Imagine Dragons del 2022, dall'album Mercury - Act II

Televisione 
Bones – serie televisiva statunitense
Temperance "Bones" Brennan – protagonista della serie televisiva Bones
Bones – colonna sonora della serie televisiva Bones
Leonard H. "Bones" McCoy – personaggio della serie fantascientifica Star Trek